Haars ist der Familienname von
 Kurt Haars, deutscher Schauspieler
Steffen Haars (* 1980), niederländischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
Tim Haars (* 1981), niederländischer Schauspieler und Moderator